Jutespinnerei bezeichnet:
 allgemein eine Spinnerei für Jute
 Jutespinnerei Beuel
 Jute-Spinnerei und Weberei Bremen
 Jutespinnerei (Potsdam)
 Weidaer Jute-Spinnerei und Weberei